Баковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Баковцы — село в Луцком районе Волынской области.
 Баковцы — село в Жидачовском районе Львовской области.